Momas peut désigner :

Toponymie 

 Momas est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine.

Patronymie 

 Alphonse Momas, (1846-1933) est un écrivain français.
Patronyme français